Stokkum (Gelderland), een dorp in de Gelderse gemeente Montferland
Stokkum (Overijssel), een buurtschap in Overijsselse gemeente Hof van Twente

Stokkem, een plaats in België

Stokhem, een buurtschap in Limburgse gemeente Gulpen-Wittem